Denominazione di alcune località:

Bosanska Gradiška nella Bosnia ed Erzegovina
Nova Gradiška in Croazia nella regione storica della Slavonia
Stara Gradiška in Croazia – Regione di Brod e della Posavina